A Etapa de Silverstone da Fórmula 2 em 2021 foi realizada nos dias 17 e 18 de julho de 2021 em três corridas no Circuito de Silverstone, em Silverstone, Reino Unido, sendo a quarta etapa do Campeonato de Fórmula 2 de 2021, categoria de monopostos. Serviu como evento de apoio ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2021, realizado na mesma data e local.

Resultados

Qualificação

Corrida 1

Corrida 2

Corrida 3

Tabela do campeonato após a corrida 
 <small>Nota: Somente as cinco primeiras posições estão incluídas nas tabelas.

 Tabela do campeonato de pilotos

 Tabela do campeonato de construtores

Ver também 
 Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2021

Silverstone
Desporto no Reino Unido em 2021